Кралски грохот (2001) () е четиринадесетото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 21 януари 2001 г. в Ню Орлиънс, Луизиана.

Обща информация 
Основното събитие е мачът Кралско меле, който Ледения Стив Остин печели, като последен елиминира Кейн, правейки третата си победа на турнира. В мача се включва и комикът Дрю Кери. В ъндъркарда, Кърт Енгъл защитава Титлата на WWF срещу Трите Хикса, а Крис Джерико побеждава Интерконтиненталния шампион Крис Беноа в мач със стълби.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 2 минути

Източници

Външни препратки 
 

Кеч турнири в Ню Орлиънс
Кралски грохот